Emmanuel Gust est un réalisateur français.

Biographie 
Après une licence et une maîtrise en psychologie à l'Université des sciences humaines de Toulouse et des études de philosophie (Sorbonne, Emmanuel Gust a été journaliste sportif.

Puis il a commencé une carrière d'assistant réalisateur dans le cinéma en tant que stagiaire réalisateur sur Le Chat et la Souris de Claude Lelouch (avec Michèle Morgan, Serge Reggiani, Jean-Pierre Aumont). Il est deuxième assistant-réalisateur, dès le film suivant, toujours avec Claude Lelouch, sur Le Bon et les Méchants (Jacques Dutronc, Marlène Jobert, Jacques Villeret).

Il accomplit son service militaire dans l'armée de l'air, puis reprend son travail d'assistant réalisateur avec Pascal Thomas (Un oursin dans la poche), Claude Lelouch (Robert et Robert avec Jacques Villeret, Charles Denner), Alain Jessua (Les Chiens avec Gérard Depardieu, Victor Lanoux).

Il est assistant de Philippe de Broca sur plusieurs films (Le Cavaleur avec Jean Rochefort, Nicole Garcia, Annie Girardot, Danielle Darrieux, puis sur La Cuisse de Jupiter avec Philippe Noiret, Annie Girardot, Francis Perrin et sur Louisiane avec Margot Kidder).

Il est le premier assistant réalisateur de Les Uns et les Autres de Claude Lelouch (Géraldine Chaplin, James Caan, Nicole Garcia, Francis Huster, Jacques Villeret, etc.) après avoir été le premier assistant de Claude Barrois (Alors Heureux ?) et avoir occupé le poste de régisseur général (A nous deux avec Catherine Deneuve, Jacques Dutronc, ...)

Premier assistant de Les Misérables de Robert Hossein, avec Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet, etc.), le tournage de ce film va se dérouler sur 31 semaines et aura nécessité 8 mois de préparation.

Emmanuel Gust est ensuite le premier assistant réalisateur de Coup de foudre (de Diane Kurys avec Miou-Miou, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Bacri, Guy Marchand), des Compères (de Francis Veber, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard), de L'Amour braque d'Andrzej Żuławski, avec Sophie Marceau, Francis Huster, Tchéky Karyo). Il travaillera en tant que premier assistant réalisateur, aussi, avec Philippe Galland, Sébastien Japrisot, Marco Vicario, Brigitte Rouan, etc.

Emmanuel Gust, laisse alors le monde du long métrage pour travailler dans le domaine de la publicité en tant que premier assistant réalisateur dans un premier temps, sur plus de cent films publicitaires, essentiellement dans l'hémisphère sud. Il est directeur de production, puis producteur exécutif, notamment avec Ridley Scott et surtout Jean Paul Goude sur des pubs aussi prestigieuses que Egoïste, Perrier, le lion, Vanessa Paradis, Coco Chanel, Eau d'Éden, etc.).

Il revient dans le long métrage, pour être l'assistant réalisateur et conseiller technique de Nicole Garcia (Le Fils préféré avec Gérard Lanvin, Bernard Giraudeau, Jean-Marc Barr...) et de Bernard Rapp (Tiré à part avec Terence Stamp, Maria de Medeiros). Sur ce dernier film, il est réalisateur  équipe.

Il a en outre assuré la distribution des rôles de la plupart des longs métrages qu'il a faits.

En tant que réalisateur, il a fait quelques publicités, des documentaires (dont un sur la patrouille de France, diffusé sur Canal +).

Il a réalisé pour la télévision Le Baiser sous la cloche (avec Angela Molina, Bernard Alane, Jean-Claude Drouot) dont il a écrit le scénario. Puis il a réalisé plusieurs fictions pour TF1 (Le Froid qui sauve avec Francis Huster; A bout de force ; l'Œil de Caïn avec Natacha Amal et Ingrid Chauvin; Une femme dans l'urgence avec Charlotte Kady, etc.).

Filmographie

Liens externes 

Réalisateur français
Réalisateur de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu